Charlotte Wilhelmine steht für:
 Charlotte Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1685–1767), deutsche Prinzessin 
 Charlotte Wilhelmine von Anhalt-Bernberg-Schaumburg-Hoym (1704–1766), deutsche Prinzessin